

Patronymes 
Kozyrev (masculin ; ) ou Kozyreva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 
 
  (1967-), producteur et journaliste russe
 Nikolaï Aleksandrovitch Kozyrev (1908-1983), astronome russe

Patronyme russe